Herzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Herzinger (1763–1826), österreichischer Maler, Radierer und Kupferstecher 
 Richard Herzinger (* 1955), deutscher Literaturwissenschaftler, Journalist und Publizist
 Viktor Seßler Freiherr von Herzinger (1836–1899), österreichischer Montanindustrieller und Politiker

Siehe auch:

 Herziger